Appodia ist der Familienname folgender Personen:
 Nello Appodia (1926–2004), italienischer Schauspieler
 Pasquale Appodia (1834–1901), italienischer römisch-katholischer Bischof